Houdain ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Houdain, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
Houdain-lez-Bavay, Gemeinde im Département Nord
Kanton Houdain im Département Pas-de-Calais